Mbale (Oeganda); stad in het oosten van Oeganda
Mbale (district); district in het oosten van Oeganda
Mbale (Kenia); stad in de Keniaanse provincie Magharibi